История почты и почтовых марок Парагвая охватывает развитие почтовой связи в Парагвае, независимом (с 1811 года) государстве в центральной части Южной Америки, со столицей в Асунсьоне. С 1870 года Республика Парагвай выпускает собственные почтовые марки и с 1881 года входит в число стран — участниц Всемирного почтового союза (ВПС). Почтовым оператором в стране является .

Развитие почты 

В период с 1769 по 1811 год в Парагвае работала внутренняя почтовая служба, организованная испанской колониальной администрацией. Почта отправлялась из Буэнос-Айреса через Санта-Фе и Корриентес в  и Асунсьон.

Первыми марками, бывшими в почтовом обращении на территории Парагвая, стали почтовые марки Аргентины, использовавшиеся во время войны Тройственного альянса в период 1868—1869 годов. Их можно опознать по оттискам почтовых штемпелей гашения.

Присоединение страны к ВПС состоялось 1 июля 1881 года.

С 1911 года Республика Парагвай состоит в Почтовом союзе американских государств и Испании (, сокращённо UPAE), в настоящее время — Почтовый союз американских государств, Испании и Португалии (UPAEP).

1 октября 1937 года Испанией был введён в обращение американско-испанский ответный купон (). Он распространялся в странах UPAE , включая Парагвай, до 29 февраля 1956 года.

До 2010 года почтовые услуги в стране оказывала компания Correo Paraguayo («Почта Парагвая»), после чего почтовое обслуживание перешло в ведение Национального управления почт Парагвая (, сокращённо ).

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
. Оценка серии по каталогу «Ивер» составляет около 330 евро.

Последующие эмиссии 
Тема льва с республиканской шляпой использовалась также при издании других ранних выпусков Парагвая:

Издание первых памятных марок Парагвая состоялось в 1892 году.

На выпущенных в 1904 году почтовых марках стояла надпись  («Временное правительство Парагвая»).

Первый почтовый блок Парагвая появился в 1954 году.

По данным Л. Л. Лепешинского, всего за первые почти сто лет, с 1870 по 1963 год, было эмитировано 1105 почтовых марок и 12 почтовых блоков. При этом на них присутствовали надписи:  («Республика Парагвай»); ,  («Всемирный почтовый союз», «ВПС»);  («Почта»).

Эмиссионная политика и тематика 
До начала 1960-х годов Парагвай придерживался ограниченной эмиссионной политики, и на его марках преобладала национальная тематика.

С 1961 года почтовая служба страны начала в массовом порядке выпускать почтовые марки с зубцовкой и без зубцовки, а также почтовые блоки:

Особенно много парагвайской продукции выбрасывалось на филателистический рынок мира начиная с 1970 года. В промежутке с 1961 года по 1980 год было издано 355 почтовых блоков и около трёх тысяч марок. Блоки, как правило, печатались высоких номиналов.

В этот период Парагвай находился в числе мировых «лидеров» по спекулятивным выпускам, особенно на такие темы, как «Космос» и , с сотнями марок (зубцовых и беззубцовых), а также блоков:

Отметившись в 1970-х и 1980-х годах многочисленными выпусками, почти исключительно ориентированными на филателистический рынок, почтовая администрация Парагвая вернулась в 1990-х годах к умеренной эмиссионной политике с преобладанием марок национальной тематики.

Другие виды почтовых марок

Авиапочтовые 
Первые авиапочтовые марки Парагвая поступили в обращение в 1929 году. На этих марках имеется надпись:  («Авиапочта»).

Марки дирижабельной почты 
В 1931 году Парагвай выпустил марки дирижабельной (цеппелинной) почты:

Доплатные 
В 1904—1914 годах издавались доплатные марки Парагвая, на которых было указано:  («Доставка неоплаченных писем»). Всего в почтовое обращение поступили 12 доплатных марок.

Служебные 
Почта Парагвая в период с 1886 по 1940 год также эмитировала служебные марки. Надпись на таких марках гласит:  («Служебное»). Всего было издано 97 таких марок.

На некоторых служебных выпусках ставилась надпечатка  («Действительно») для общего почтового использования.

Для провинции 
.

Телеграфные 
:

Почтовая война 

Конфликт между Парагваем и Боливией вокруг плато Гран-Чако сопровождался почтовыми выпусками обеих стран, на которых спорная область изображалась сторонами в границах собственного государства:

Эскалация противостояния двух стран закончилась кровопролитной Чакской войной 1932—1935 годов.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки